

Bilješke 
NK Tehničar Karlovac je kažnjen oduzimanjem 2 boda zbog nastupa igrača s dva žuta kartona u utakmici s direktnim konkurentom za prvo mjesto, što je u konačnici dovelo do toga da NK Mladost Topusko osvoji prvenstvo

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 300

1985-86 1
Karlovac-1